Galathea (Melanargia galathea) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er udbredt i dele af Europa, det sydlige Rusland, Lilleasien og Iran. I Danmark er den truffet få gange.

Beskrivelse

Udseende

Se også 
 Andre betydninger af Galathea

Kilder/Henvisninger 
 Sommerfugle i Europa og Nordafrika 
 www.fugleognatur.dk Felthåndbogen, Galathea 
Galathea  på lepidoptera.dk

Galleri 

Randøjer
Danmarks dagsommerfugle